Броден () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Броден, Жак (1946—2015) — французский фехтовальщик-шпажист, бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Токио.
 Броден, Йоаким (род. 1980) — шведский музыкант, вокалист, басист, ритм-гитарист, клавишник, фронтмен.
 Броден, Клод (1934—2014) — французский фехтовальщик, бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Токио (1964) в командном первенстве на шпагах.